Taborda ist der Familienname folgender Personen:

 Fabián Taborda (* 1978), kolumbianischer Fußballtrainer 
 Francisco Alves da Silva Taborda (1824–1909), portugiesischer Schauspieler, siehe Taborda (Schauspieler)
 Martina Capurro Taborda (* 1994), argentinische Tennisspielerin
 Pedro Taborda (* 1978), portugiesischer Fußballspieler
 Roque Ramón Taborda (1945–2019), argentinischer Fußballspieler 
 Sebastián Taborda (* 1981), uruguayischer Fußballspieler